Koffler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Koffler (1603–1651), österreichischer Jesuitenpater und Mathematiker
 Hanno Koffler (* 1980), deutscher Schauspieler
 Johann Koffler (1711–1780), Jesuit und Missionar (auch Kofler)
 Józef Koffler (1896–1944), polnischer Komponist, Musikpädagoge und Hochschullehrer
 Jürgen Koffler (* 1960), deutscher Sprinter
 Leo Koffler (1879–1931), deutsch-österreichischer Drehbuchautor
 Max Koffler (* 1978), deutscher Musiker
 Murray Koffler (1924–2017), kanadischer Unternehmer
 Pamela Koffler (* vor 1997), US-amerikanische Filmproduzentin

Siehe auch:
 Kofler